Ру́жин () (до 1591 года — Щербов) — посёлок городского типа, административный центр Ружинского района Житомирской области Украины.

Географическое положение 
Расположен на Приднепровской возвышенности, на реке Раставице, притоке Роси.

Название 
Название Ружин предположительно произошло от фамилии рода Ружинских, которые в 1591 г. приобрели его у кн. Стрижевских. До 1591 г. населённый пункт Щербов.

История 
В 1899 году местечко Ружин являлось центром Ружинской волости Сквирского уезда Киевской губернии Российской империи, в котором насчитывалось 2,8 тыс. жителей, действовали кирпичные и винокуренные заводы, базары, школа, приемный покой, аптека, а также две православные и одна католическая церкви.

В ходе Великой Отечественной войны с 16 июля 1941 до 28 декабря 1943 года селение находилось под немецкой оккупацией.

В 1954 году в селе Ружин действовали средняя школа, начальная школа, клуб и библиотека.

С 1962 года — посёлок городского типа. В 1975 году здесь действовали рыбокомбинат, маслодельный завод и два кирпичных завода.

В январе 1989 года численность населения составляла 5370 человек.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь АТП-11840, маслозавода, комбикормового завода, райсельхозтехники и райсельхозхимии.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 4607 человек.

Транспорт 
Находится в 10 км от ж.-д. станции Зарудинцы (на линии Казатин — Андрусово).

См. также 
 Ружинский Ребе — хасидский цадик
 Станция Ружино
 Село Ружино

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады 

Населённые пункты Ружинского района
Посёлки городского типа Житомирской области
Хасидские места
Бывшие еврейские местечки Украины